Druga hrvatska košarkaška liga u sezoni 2019./20. je bila liga trećeg stupnja košarkaškog prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je ukupno 52 klubova u pet skupina.  
Zbog pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku 2020. je odlukom "Hrvatskog košarkaškog saveza je došlo do prekida natjecanja i privremene odgode. 
 
1. travnja 2020. "Hrvatski košarkaški savez" je donio odluku o konačnom prekidu svih natjecanja, te se za nijednu ligu neće proglasiti prvak i konačni poredak.

Ljestvice

Centar 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga liga Centar  
 hks-cbf.hr, 16 kolo - rezultati i ljestvica  
 ksz-zagreb.hr, Druga liga Centar 2019/20

Istok 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga liga Istok  
 hks-cbf.hr, 15. kolo - rezultati i ljestvica  
 ksobz.hr, Druga liga 2019./20.  
 ksobz.hr, Druga liga 2019./20. (wayback arhiva)

Jug 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga liga Jug  
 hks-cbf.hr, 14. kolo - rezultati i ljestvica

Sjever 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga liga Sjever  
 hks-cbf.hr, 18. kolo - rezultati i ljestvica  
 ks-kckz.hr, 2. liga "Sjever" 2019./20.  
 ks-kckz.hr, 2. liga "Sjever" 2019./20. (wayback arhiva)

Zapad 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga liga Zapad  
 hks-cbf.hr, 18 kolo - rezultati i ljestvica  
 sportcom.hr  
 sportcom.hr, 18 kolo - rezultati i ljestvica

Povezani članci 
 Prva muška košarkaška liga 
 Premijer liga 2019./20. 
 Prva liga 2019./20. 
 Treća liga 2019./20.
 Kup Krešimira Ćosića 2019./20.

Vanjske poveznice 
 Hrvatski košarkaški savez 
 Hrvatski košarkaški savez, arhiva 
 crosarka.com 
 basketball.hr 
 eurobasket.com, Druga liga

Izvori  
 
 eurobasket.com, Druga Liga »Season 2019-2020, pristupljeno 29. rujna 2020.    
  

2019-20
m-3-Druga